Erdhummel bezeichnet mehrere Hummelarten:

die Dunkle Erdhummel (Bombus terrestris)
die Große Erdhummel (Bombus magnus)
die Hellgelbe Erdhummel oder Helle Erdhummel (Bombus lucorum) 
die Kryptarum-Erdhummel (Bombus cryptarum)
die Tonerdhummel (Bombus argillaceus)
die Erdbauhummel (Bombus subterraneus)